Иргаклы — название населённых пунктов:

Россия 
 Иргаклы — село в Степновском районе Ставропольского края.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Иргаклы — исчезнувшее село в Джанкойском районе.